Серге́й Плато́нов: Платонов, Сергей Владимирович (род. 1990) — белорусский легкоатлет.
 Платонов, Сергей Захарович (1915—1986) — советский мордовский (эрзя) поэт, прозаик, переводчик, драматург, редактор.
 Платонов, Сергей Фёдорович (1860—1933) — русский и советский историк, педагог.